Jablah (arabiska: منطقة جبلة) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen Latakia, i den västra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Jablah består till största delen av jordbruksmark. Runt Jablah är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Latakia (provins)